Pedagna ima više značenja:
 Pedagna, Bologna
 Pedagna, Modena